Shallow – singolo dei Porcupine Tree del 2005
 Shallow – singolo di Lady Gaga e Bradley Cooper del 2018
 Shallow – film del 2019 diretto da Carlo Mirabella-Davis